Попівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Попівська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Попівська сільська рада — Закарпатська область, Берегівський район
 Попівська сільська рада — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Попівська сільська рада — Полтавська область, Зіньківський район
 Попівська сільська рада — Полтавська область, Карлівський район
 Попівська сільська рада — Полтавська область, Миргородський район
 Попівська сільська рада — Полтавська область, Новосанжарський район
 Попівська сільська рада — Сумська область, Великописарівський район
 Попівська сільська рада — Сумська область, Конотопський район
 Попівська сільська рада — Харківська область, Красноградський район
 Попівська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Попівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Попівська сільська рада — Черкаська область, Маньківський район
 Попівська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район
 Попівська сільська рада — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район